Рейс 381:
 Рейс 381 Аэрофлота (Ленинград—Одесса):
 5 октября 1952 года
 10 июля 1961 года